Szwajcaria:
 Claustra – retoromańska nazwa gminy Klosters

Inne:
 Claustra Alpium Iuliarum – rzymski system umocnień